ZNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namu (Canada)